Hesston si riferisce a diversi luoghi degli Stati Uniti d'America:
Hesston – area non incorporata dell'Indiana
Hesston – comune del Kansas
Hesston – area non incorporata della Pennsylvania